Парламентарните избори в Казахстан през 2021 г. са избори за народни представители в Меджлиса на Казахстан, те се провеждат на 10 януари 2021 г. Те са 8–те парламентарни избори в историята на Казахстан след неговата независимост. Съвпадат и с местните избори през 2021 г. Тези избори са първите, проведени под председателството на Касъм-Жомарт Токаев и първите от 2004 г., които се провеждат на обичайно предвидената дата, а не поради предсрочно разпускане на Межилиса.

Резултати от изборите

Източници 

2021
Казахстан
2021 година в Казахстан